«Rocket Pictures» — британская кинокомпания, основанная в 1996 году Элтоном Джоном для производства фильмов и телепроектов на семейную и музыкальную тематику.

Компания, основанная в 1996 году, заключила десятилетний контракт с The Walt Disney Company и в настоящее время заключает сделки с Paramount Pictures.

Фильмография

The Walt Disney Company 
 Элтон Джон: Истерики и тиары (1997)
 Женские сплетни (1999)
 Мальчик в девочке (2006)
 Гномео и Джульетта (2011)

20th Century Fox 
 Шерлок Гномс (2014)
 Рокетмен (2015)
 Will Gallows and the Snake-Bellied Troll (TBA)
 N.E.R.D.S. (TBA)
 Иосиф и его удивительный плащ снов (TBA)

Примечания

Ссылки 
 
 

Элтон Джон
Кинокомпании Великобритании
Компании, основанные в 1996 году
Кинокомпании по алфавиту